Der Kanton Castagniccia ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Corte, im Département Haute-Corse und in der Region Korsika. Sein Hauptort ist San-Nicolao.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 37 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Castagniccia